Deathcore - podvrsta ekstremnog metala
 Deathcore (elektronička glazba) - stil hardcore techna